Money kan syfta på:

 Money (tidning) – en tidskrift
 Money (musikalbum) – ett album av KFDM
 Money (Pink Floyd) – en sång av Pink Floyd
 Money (Elin Lanto-låt) – en sång av Elin Lanto
 Money (That's What I Want) – en sång av Barrett Strong

Geografi

USA 

 Money, Mississippi – ett område i Leflore County i Mississippi

Se även 
 Money, Money, Money